Europe est une chaîne de télévision créée par Turner Broadcasting, compagnie de Warner Bros. Discovery et vouée à la diffusion des séries d'animation. La chaîne a été créée le .

Actuellement, la chaîne s'étend à travers les pays - en Pologne, Turquie, Portugal, Bulgarie, Russie, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, aux Balkans, Hongrie, Pays baltes, Biélorussie, Kazakhstan, Ukraine, Moldavie, Scandinavie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Aujourd'hui, la version européenne de Cartoon Network est diffusée dans les pays qui ne possèdent toujours pas de version locale.

Localisations 
La majorité des pays européens reçoivent la chaîne durant l'année 2000, lorsque les versions de chaque pays ont la possibilité d'être diffusées.

Europe de l'ouest 
Pour les chaînes concernant ces régions, voir : Cartoon Network (France), Cartoon Network (Allemagne), Cartoon Network (Espagne), Cartoon Network (Portugal), Cartoon Network (Italie), Cartoon Network (Royaume-Uni & Irlande), Cartoon Network (Pays-Bas), et Cartoon Network (Monde arabe)
L'Espagne reçoit sa propre version traduite en espagnol. Elle est disponible sous plateforme Digital+ et par câble. Elle s'est arrêtée le  avec Cartoonito.

La version des Pays-Bas est disponible sous Canal Digitaal, UPC et Ziggo. Une version néerlandaise de la chaîne sœur Boomerang est également disponible. Les deux chaînes sont exceptionnellement populaires auprès des élèves d'université.

La Belgique reçoit deux versions, en français et néerlandais.

Europe centrale 
La chaîne est diffusé depuis Varsovie, en Pologne en trois langues différentes, le polonais, le hongrois, et le roumain depuis le , et partageait son canal avec TCM de  à  CET en Serbie. Depuis le , Cartoon Network et TCM diffusent leurs programmes 24 heures sur 24 en tant que différentes chaînes.

Toutes les émissions sont doublées en leur propre langue. Les publicités sont en polonais. Les avant-premières des émissions ont été montrées peu de temps après celles aux États-Unis. La Roumanie possède sa propre chaîne avec des publicités dans leur langue.

Le , la chaîne est séparée de la Pologne.

Europe de l'est 
Pour les chaînes concernant ces régions (Cartoon Network en Russie, Bulgarie, Ukraine et en Albanie), voir : Cartoon Network (RESE)
En Europe de l'Est, Cartoon Network est jumelée avec la chaîne TCM. Cartoon Network est diffusé de  du matin jusqu'à  (Heure de Moscou), avec TCM prenant place le reste du temps. En Russie, la chaîne est disponible sur NTV Plus, AKADO. En Ukraine, sur NTV Plus Ukraine, Poverkhnost et Viasat Ukraine. Au Kazakhstan, sur Katelco Plus. La chaîne est également disponible par câble en Europe de l'Est. Les versions audio russes et anglais sont les seules disponibles.

Le , une version de Cartoon Network en Russie et en Europe du sud-est a été lancée, remplaçant la version européenne en Russie, Bulgarie, Ukraine et Albanie. Les publicités sont diffusées en russe.

Scandinavie 
Pour les chaînes concernant ces régions, voir Cartoon Network (Scandinavie) et Cartoon Network (Nordique)
Cartoon Network est diffusé depuis le Royaume-Uni au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et en Islande. La chaîne a été créée en 2000 en remplacement de la version européenne de Cartoon Network par région. Cartoon Network était originellement jumelée avec la chaîne de films TNT. Cartoon Network diffusait depuis 6 h du matin jusqu'à 20 heures le soir (heure locale), avec TNT diffusant entre 20 heures le soir et 6 h du matin. En 1996, la chaîne diffuse 24 h/24, comme TNT. Cependant, une version de la chaîne appelée TNT & Cartoon Network reste. En 2000, une version scandinave de Cartoon Network est créée, diffusant en suédois, danois et norvégien.

Grèce 
Cartoon Network Grèce utilise des sous-titres en grec et ne diffuse aucune publicité. La chaîne a été lancée courant été 2005 et diffuse de 6 h du matin jusqu'à 7 h du soir. Avant le 31 mai 2009, la chaîne est diffusée sur TCM.

L'anglais est utilisé comme audio primaire, mais les sous-titres grecs restent privilégiés dans les émissions. La version européenne y est disponible.
Depuis le 20 octobre 2009, toutes les émissions sur Bommerang Grèce sont doublées en grec.

Monde arabe 
La chaîne est disponible 24 h/24 sur Orbit Showtime et ADD. La chaîne est disponible en arabe et en anglais. Spacetoon et MBC 3 diffusent également des programmes CN doublés en arabe

À partir du 10 octobre 2010, la chaine CN arabia (Cartoon Network Arabic) est disponible gratuitement sur Nilesat & Arabsat Badr 6 24 h/24 diffusant des programmes doublés en arabe .

Le 10 octobre 2012, la branche Truner Arabia lance Cartoon Network Arabic HD sur le satelite YahLive disponible uniquement au U.A.E.

Afrique du Sud et de l'ouest 
La chaîne est disponible 24 h/24 sur DStv. (En Afrique du Sud et central, la version européenne est disponible). Cette version de Cartoon Network est diffusée en anglais. Les publicités sont diffusées en anglais mais sont africaines.

Logos

Références

Liens externes 
 Site européen officiel
 Sites officiels en Europe (Turner Info) - au Royaume-Uni,en Turquie, aux Pays Nordiques, en Suède, en Bulgarie, en France, au Danemark, en Norvège, en Belgique, en Espagne, en Afrique, en Allemagne, en Autriche (redirige vers le site allemand), en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en Russie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne en Roumanie, au Moyen-Orient

Chaîne de télévision européenne
Europe
Chaîne ou station de télévision fondée en 1993